Passo dell'Arlberg – valico alpino austriaco
 Arlberg-Orient Express – relazione ferroviaria tra Parigi e Atene che transita per il passo
 Traforo stradale dell'Arlberg – traforo stradale sotto il Passo dell'Arlberg
 Traforo ferroviario dell'Arlberg – traforo ferroviario sotto sotto il Passo dell'Arlberg realizzato da Giacomo Ceconi
 Arlberg-Kandahar – storica competizione sciistica austriaca